Гржибовский — фамилия польского происхождения (женская форма — Гржибовская).

Известные носители:
 Гржибовский, Вацлав (1887—1959) — польский философ и политик, посол в СССР (1936—1939).
 Гржибовский, Леонид Вацлавович (род. 1924) — советский футболист.
 Гржибовский, Николай Гилярович (1913—1988) — бригадир, Герой Социалистического Труда.
 Гржибовский, Хенрик (1934—2012) — польский футболист.

См. также 
 Гжибовский
 Грибовский